Доступность — один из принципов Конвенции о правах инвалидов
 Доступность информации (ресурсов информационной системы) — избежание временного или постоянного сокрытия информации от пользователей, получивших права доступа.
 Пешеходная доступность — качество городской среды, характеризующее степень её приспособленности для пешеходов
 Финансовая доступность — предоставление доступа домохозяйствам и предприятиям в эффективном пользовании всем спектром финансовых услуг.
 Высокая доступность — характеристика технической системы, разработанной для избежания невыполненного обслуживания путём уменьшения или управления сбоями и минимизацией времени плановых простоев.